A Man and His Music è un album in studio del cantante statunitense Frank Sinatra, pubblicato nel 1965.

Tracce

Disco 1

Disco 2

Collegamenti esterni